Чемпионат Европы по кёрлингу 1984 состоялся в городе  (Франция) с 9 по 14 декабря 1984 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 14 мужских и 14 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Шотландии; третье место заняла сборная Шотландии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная ФРГ, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Швейцарии.

Команды на групповом этапе были разделены на две группы — А и В. В плей-офф выходили по две лучшие команды из каждой группы. Остальные команды, занявшие в группах места ниже второго, играли с командой, занявшей в другой группе такое же место, матч за место в окончательной классификации.

Мужчины

Групповой этап 
Группа А

  Проходят в плей-офф за 1—4 места.
  Проходят в тай-брейки за 2-е место в группе и выход в плей-офф за 1—4 места.

Группа B

  Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Тай-брейки 
Поскольку в группе А сборные Швейцарии, Англии и Швеции набрали одинаковое количество побед, то между ними за выход в плей-офф были проведены игры по следующей формуле:
 Победитель первой игры выходит на игру с третьей командой за выход в плей-офф со 2-го места в группе;
 Проигравший в первой игре занимает в группе 4-е место, проигравший во второй игре — 3-е.

 8 — 3 

 10 — 2 

В результате тай-брейков сборная Швейцарии вышла в плей-офф со 2-го места, сборная Англии заняла 3-е место в группе и вышла в классификационный матч со сборной Дании за общее 5-е место, сборная Швеции заняла 4-е место в группе и вышла в классификационный матч со сборной Финляндии за общее 7-е место.

Плей-офф 
За 13-е место:  2 — 7 

За 11-е место:  7 — 5 

За 9-е место:  11 — 3 

За 7-е место:  7 — 4 

За 5-е место:  9 — 7 

За 1-4 места:

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 
Группа А

  Проходят в плей-офф.

Группа B

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф 
За 13-е место:  1 — 8 

За 11-е место:  8 — 13 

За 9-е место:  5 — 11 

За 7-е место:  8 — 10 

За 5-е место:  12 — 5 

За 1-4 места:

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

1984
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по кёрлингу во Франции
Спорт во Франции в 1984 году
Чемпионаты Европы в 1984 году
Декабрь 1984 года